Greda (Sisak), een plaats in de gemeente Sisak in de Kroatische provincie Sisak-Moslavina
Greda (Vrbovec), een plaats in de gemeente Vrbovec in de Kroatische provincie Zagreb
Greda (Öland), een dorp op het Zweedse eiland Öland